Сцинки довгоногі (Eumeces) — рід ящірок з родини Сцинкові.

Опис 
Загальна довжина сцинків цього роду досягає 43—45 см. Колір шкіри коричневий, коричнево-сірий, оливково-сірий з жовто-помаранчевими, червоними, рожево-червоними плямами. Черево у цих сцинків  малинове, жовте або помаранчеве. Тулуб стрункий, розвинуті ноги з п'ятьма пальцями з барабанною перетинкою. Очі захищені щільними роздільними повіками, нижнє з них без прозорого віконця.

Спосіб життя 
Активний вдень. Веде наземний спосіб життя. Полюбляє кам'янисті місцини з розвинутим чагарниковою рослинністю, лісах. Довгоногі сцинки добре лазять по деревах.

Харчуються здебільшого безхребетними, плодами, рослинною їжею, невеличкими ссавцями. Ці сцинки виводять яйця — зазвичай до 10 шт.

Розповсюдження 
Північна Африка, південна Європа, Передня та Середня Азія, Іран, північно-західна Індія, деякі особини зустрічаються на південному Кавказі.

Види 
 Eumeces algeriensis 
 Eumeces blythianus
 Eumeces indothalensis
 Eumeces schneideri

Джерела 
 Griffith, H., A. Ngo & R. W. Murphy 2000 A cladistic evaluation of the cosmopolitan genus Eumeces Wiegmann (Reptilia, Squamata, Scincidae). Russ. J. Herpetol. 7 (1): 1-16

Сцинкові
Роди ящірок
Плазуни Африки
Плазуни Азії
Таксони, описані Арендом Вігманом